Hoorn signifie corne en néerlandais :

Toponyme

Hoorn, hameau de la commune d'Alphen aan den Rijn
 Hoorn (Bellingwedde), hameau de la commune de Bellingwedde
 Hoorn, hameau de la commune de Heerde
 Hoorn, ville de Hollande-Septentrionale
 Hoorn, village de l'île de Terschelling

Voir aussi
 Hoorn, ancien nom de Horn (Limbourg néerlandais)

Den Hoorn 
 Den Hoorn, village de la commune de Midden-Delfland, en Hollande-Méridionale
 Den Hoorn, village situé sur l'île de Texel
 Wehe-den Hoorn, village de la commune de De Marne, en Groningue

Homonymie de toponyme